Каргалинский сельсове́т — упразднённая в 2008 году административно-территориальная единица и сельское поселение (тип муниципального образования) в составе Зианчуринского района. Почтовый индекс — 	453383. Код ОКАТО — 80226813000. Объединён с сельским поселением Суренский сельсовет.

Состав сельсовета 
деревня Каргала — административный центр.

История 
Закон Республики Башкортостан от 19.11.2008 N 49-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан в связи с объединением отдельных сельсоветов и передачей населённых пунктов», ст.1 п. 22) а) гласил:
 "Внести следующие изменения в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан: по Зианчуринскому району:
 объединить Суренский и Каргалинский сельсоветы с сохранением наименования «Суренский» с административным центром в селе Кугарчи.
Включить деревню Каргала Каргалинского сельсовета в состав Суренского сельсовета.
Утвердить границы Суренского сельсовета согласно представленной схематической карте.
Исключить из учётных данных Каргалинский сельсовет

Географическое положение 
На 2008 год граничил с муниципальными образованиями: («Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 N 126-з (ред. от 19.11.2008) „О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан“»).

Примечания 

Упразднённые сельсоветы Зианчуринского района
Сельсоветы, упразднённые в 2008 году
Сельские поселения, упразднённые в 2008 году
Упразднённые муниципальные образования Зианчуринского района